Krzyżanowo (Groot-Polen), een plaats in het Poolse district Śremski, woiwodschap Groot-Polen
 Krzyżanowo (Mazovië), een plaats in het Poolse district Płocki, woiwodschap Mazovië
 Krzyżanowo (Pommeren), een plaats in het Poolse district Malborski, woiwodschap Pommeren